De Copa del Rey 2014/15 was het 114de seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 3 september 2014 en eindigde op zaterdag 30 mei 2015.

Schema

Finale

Zie ook
Primera Division 2014/15

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2014/15